

Persone 
 Bruno Perini (1950) – giornalista italiano
 Camillo Perini (1887-1942) – aviatore austro-ungarico
 Elisa Perini (1984) – ex calciatrice italiana, di ruolo centrocampista e attaccante
 Fabio Perini (1940) – imprenditore e inventore italiano, fondatore dei cantieri navali Perini Navi
 Filippo Perini (1965) – designer italiano attivo in campo automobilistico
 Flora Perini (1887-1975) – mezzosoprano italiano
 Francesca Perini (1984) – attrice italiana
 Giancarlo Perini (1959) – ciclista su strada italiano
 Giorgio Bernardi Perini (1929) – latinista italiano
 Giulio Perini (1994) – cestista italiano
 Lorenzo Perini (1994) – atleta italiano specialista degli ostacoli alti
 Ludovico Perini (1685-1731) – ingegnere e architetto italiano
 Maria Grazia Perini (1950-2012) – giornalista, scrittrice e sceneggiatrice italiana
 Norberto Perini (1888-1977) – arcivescovo cattolico italiano
 Paolo Perini (1913-2001) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Quintilio Perini (1865-1942) – numismatico e storico italiano
 Roberto Perini (1950-2019) – disegnatore e vignettista italiano

Altro 
 Perini – cognome italiano
 Circolo culturale Carlo Perini – circolo culturale di Milano
 Fabio Perini – azienda italiana, specializzata nella progettazione e produzione di macchinari per l'industria della carta
 Perini Navi – cantiere navale italiano, con sede a Viareggio

Pagine correlate 
 Perin
 Perina
 Perino